Molekulska formula -{C16H19N3}- se može odnositi na:

 Aptazapin
 N,N-Dietil-4-fenildiazenilanilin